Por Samurai Warriors pode estar à procura de:
Yoroiden Samurai Troopers, um anime produzido pela Sunrise.
Samurai Warriors um jogo de ação e hack and slash para PS2 e Xbox, produzido pela Koei.
Samurai, guerreiros japoneses que serviam como soldados da aristocracia nipônica.

Desambiguação